Jurassic Bark () — второй эпизод пятого сезона мультсериала «Футурама». Североамериканская премьера этого эпизода состоялась 17 ноября 2002 года.

Содержание 
Фраю случайно попадается на глаза сообщение, что под Новым Нью-Йорком была раскопана невредимая пиццерия «Пануччи» XX века. Он отправляется туда на экскурсию вместе с Бендером. Там Фрай узнаёт в одном из экспонатов мумифицированные останки своего пса. Он вспоминает, как встретил его в августе 1997 года, когда доставлял пиццу по ложному вызову и, узнав об обмане, накормил пса той самой пиццей. С тех пор пёс признал его своим хозяином. Фрай назвал пса Сеймур Эсис («Seymour Asses», в честь того ложного вызова), сокращённо — Сеймур.

Фрай захотел забрать пса из музея, но ему отказали. Лишь устроив акцию протеста, он добился, чтобы ему выдали мумию. Профессор Фарнсворт заявляет, что сможет клонировать собаку, и Фрай с нетерпением ждёт этого события. Лишь только Бендер, лучший друг Фрая, зол и огорчён, изнывая от ревности.

Профессор просит немного времени, чтобы перенастроить Автомат Клонирования с «человека» на «собаку». После этого он обещает, что Сеймур будет жить со всеми своими воспоминаниями.

Во флэшбэке мы видим 31-е декабря 1999-го года, когда пёс пытается не пустить Фрая на доставку рокового заказа в «Прикладную Криогенику», но тот не слушается друга и приказывает ждать ему своего возвращения около «Пиццерии Пануччи». 1 января 2000 года Сеймур пытался привести семью Фрая ему на помощь, но из этого ничего не вышло.

Тем временем Фрай начинает подготовку к встрече старого друга: покупает собачьи игрушки и еду, ошейники, всё больше смущая Бендера. Тот пытается отвлечь его от этой затеи, имитируя собачьи повадки и даже принося в дом Робощенка, но всё напрасно.

Наступает ответственный момент: процесс клонирования запущен, источником энергии для него служит лава, плещущаяся под офисом Межпланетного экспресса. В это время Бендер предлагает Фраю сходить на Шоу талантов, но тот просит «отстать от него». В сердце Бендера это стало последней каплей, и он бросает тело Сеймура в лаву, рассчитывая, что уж теперь-то он точно останется единственным другом Фрая.

Профессор заявляет, что щенок насквозь минерализовался, поэтому его клетки ещё можно спасти, несмотря на высокую температуру лавы, и Фрай собирается сам нырнуть в лаву за другом. Лила и Эми с трудом его останавливают и он, понимая, что ничего уже не исправить, рыдает. Видя это, Бендер осознает глубину любви Фрая к Сеймуру и сам ныряет в лаву, рассчитав, что у него есть шанс не расплавиться. Когда уже и Лила готова броситься спасать Бендера, тот появляется с Сеймуром в руках.

Процесс клонирования возобновляется, но тут Фрай узнаёт, что Сеймур умер в возрасте пятнадцати лет, то есть прожил ещё двенадцать лет после исчезновения хозяина. Из этого Фрай делает вывод, что пёс наверняка забыл его к моменту своей смерти, и просит остановить клонирование.

В последнем флэшбэке мы видим, что это не так: все эти годы, невзирая ни на что, Сеймур преданно ждал Фрая у пиццерии и умер на том же месте. Только Фрай этого так и не узнал. Такой итог — скорбная плата всем превратностям судьбы, выражение невозможности иметь представление о чувствах тех, с кем тебя внезапно разлучили на всю жизнь. В конце играет песня Конни Фрэнсис «I will wait for you».

Персонажи 
Список новых или периодически появляющихся персонажей сериала

 Кьюберт Фарнсворт
 Скраффи
 Енси Фрай-Старший
 Енси Фрай-Младший
 Миссис Фрай
 Зубастик
 Дебют: Доктор Бен Билер
 Дебют: Сэймур Эсис
 Дебют: Робощенок
 Мистер Пануччи

Изобретения будущего 
 Автомат клонирования — помогает клонировать даже из бывшего живого организма который являлся Сеймур. Как было показано в одном из серии, появления копии живого существа уйдут больше дня.

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода — пародия на название фильма «Парк Юрского периода».
 В финале серии звучит мелодия из фильма «Шербурские зонтики» композитора Мишеля Леграна в исполнении Конни Фрэнсис.
 Сюжетная линия собаки Фрая создана по мотивам реальных событий — истории знаменитых собак Грейфраерс Бобби, Хатико, Шеп и других.
 Когда Фрай прощается с Сеймуром после того, как накормил его, он показывает жест жителей планеты Вулкан из Звёздного пути.
 Последний флэшбек является отсылкой к псу по имени Хатико, который, несмотря на смерть своего хозяина, приходил на станцию ждать хозяина в течение девяти лет, вплоть до своей смерти.

Мелочи 

 Критично наблюдая за танцем Фрая, Лила держит в руках книгу «Танцы Древнего Бронкса».
 Археолога, откопавшего Сеймура, звали Доктор Бен Билер, что, возможно, является пародией на продюсера и автора сценариев мультсериала Кена Килера.
 На лаве возникает надпись: «ВНИМАНИЕ! Содержимое Земли может быть горячим!», что является пародией на надписи на стаканчиках с горячими напитками в ресторанах быстрого обслуживания: «ВНИМАНИЕ! Содержимое стакана может быть горячим!»
 Фрай выясняет, что Сеймур прожил ещё двенадцать лет после его исчезновения. Смен времён года в последнем флэшбэке — ровно двенадцать.
 Лила и Эми дерутся на ковре, объясняя свои действия тем, что они тренируются. Явный отсыл на популярный в США «постановочный рестлинг». Девушки одеты в сексуальные облегающие костюмы, но Фрай так хочет положить коврик для собаки, что даже не замечает этого и просит их уйти.
 Во флэшбэке, где Фрай приходит в криогенную лабораторию и бросает пиццу на стол, можно заметить глаз Зубастика, торчащий из мусорного ведра. Это намёк на то, что Фрай оказался в будущем не просто так. Также в момент, когда Фрай падает со стула и оказывается прямо в морозильной камере, помимо тени Зубастика, в отличие от пилотного эпизода, можно заметить и тень самого Фрая. Позже это объясняется в эпизоде «The Why Of Fry».

Ссылки на другие эпизоды 
 Мумифицированный Сеймур появится на похоронах Фрая в серии «The Sting».
 В «Bender's Big Score» Сеймур будет валяться в офисе Межпланетного экспресса; там же и объяснится причина мумификации пса.

Ссылки 
 Jurassic Bark на Futurama wiki
 

Серии «Футурамы»